Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Łukasz Kubot e Marcelo Melo.

In finale Félix Auger-Aliassime e Hubert Hurkacz hanno sconfitto Mate Pavić e Bruno Soares con il punteggio di 63-7, 7-67, [10-2].

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Robert Farah /  Horacio Zeballos (secondo turno)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (ritirati)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (semifinale)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (quarti di finale)

  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić (quarti di finale)
  John Peers /  Michael Venus (quarti di finale)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (semifinale)
  Fabrice Martin /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)

Riserve 

  Marcelo Arévalo /  Matwé Middelkoop (secondo turno)
  Nikola Ćaćić /  Dušan Lajović (primo turno)

  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (secondo turno)
  Hugo Nys /  Artem Sitak (primo turno)

Wildcard 

  Hugo Gaston /  Ugo Humbert (primo turno)

  Adrian Mannarino /  Gilles Simon (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rolex Paris Masters 2020